— французский легкоатлет-спринтер.
 Мурлон, Мишель Феликс (1845—1915) — бельгийский геолог и палеонтолог.